Ferreira je portugalské příjmení, které znamená „kovář“. Jeho nositeli jsou:

 Adhemar Ferreira da Silva (1927–2001), brazilský trojskokan 
 Ariclenes da Silva Ferreira (* 1985), brazilský fotbalista
 Benigno Ferreira (1846–1920), paraguayský prezident
 Ellis Ferreira (* 1970), jihoafrický tenista
 Gabriel Vasconcelos Ferreira (* 1992), brazilský fotbalista
 Jesualdo Ferreira (1946), portugalský fotbalový trenér
 Luiz Carlos Ferreira (* 1958), brazilský fotbalista
 Paulo Ferreira (* 1979), portugalský fotbalista
 Sky Ferreira (* 1992), americká herečka a zpěvačka
 Vergílio Ferreira (1916–1996), portugalský spisovatel
 Wayne Ferreira (* 1971), jihoafrický tenista
 Yannick Ferreira Carrasco (* 1993), belgický fotbalista